

Hydronymes 
 Lambon : rivière française affluent de la Sèvre niortaise
 Lambon : rivière française affluent de la Garonne